

Geografia 

 Fairfax – città della Contea di Marin, California
 Fairfax – città della Contea di Allendale, Carolina del Sud
 Fairfax – città della Contea di Gregory, Dakota del Sud
 Fairfax – città della Contea di Linn, Iowa
 Fairfax – città della Contea di Renville, Minnesota
 Fairfax – città della Contea di Atchison, Missouri
 Fairfax – villaggio della Contea di Hamilton, Ohio
 Fairfax – città della Contea di Osage, Oklahoma
 Fairfax – città della Contea di Franklin, Vermont
 Fairfax – città indipendente e capoluogo della Contea di Fairfax della Virginia

Persone 
 Ferdinando Fairfax, II lord Fairfax di Cameron (1584-1648) – politico e generale inglese
 Henry Fairfax, IV lord Fairfax di Cameron (1631-1688) – nobile scozzese
 Thomas Fairfax, I lord Fairfax di Cameron (1560-1640) – militare, diplomatico e politico scozzese primo esponente della famiglia a divenire Pari di Scozia
 Thomas Fairfax, III lord Fairfax di Cameron (1612-1671) – generale inglese
 Thomas Fairfax, V lord Fairfax di Cameron (1657-1710) – politico britannico 
 Thomas Fairfax, VI lord Fairfax di Cameron (1693-1781) – militare britannico

Altro 
 Fairfax – serie animata statunitense
 Fairfax Financial – fondo d'investimento canadese
 Fairfax Media – emittente australiana
 Lord Fairfax di Cameron – titolo della Parìa di Scozia